Center for Studies on New Religions (CESNUR, em português: Centro de Estudos de Novas Religiões) é um centro de pesquisa sobre pluralismo religioso e minorias religiosas, sediado em Turim, fundado em 1988 por Massimo Introvigne.

O CESNUR dedica-se na avaliação do surgimento e da expansão de movimentos religiosos e, mais genericamente, do pluralismo religioso na Itália e no mundo. Das atividades do CESNUR talvez a mais conhecida seja é a Conferência Internacional Anual, que organiza todos os anos desde 1988 e habitualmente é realizada em um locais diferentes, a maioria universitários, em 2006, San Diego State University, Califórnia, em 2007, na Université Michel de Montaigne - Bordeaux 3, em 2008 (pela terceira vez) na London School of Economics.

Ver também 
 Novo movimento religioso

Ligações externas 
 
 

Novos movimentos religiosos
Associações da Itália